

Personen
 Arthur Tedder - Brits luchtmaarschalk in de Tweede Wereldoorlog
 Ryan Tedder - Amerikaans zanger en producer

Plaatsen
 Tedder (Florida) - plaats in de Amerikaanse staat Florida